Шамильский

Топоним
 Шамильский район — район в Дагестане Российской Федерации.

Фамилия
 Шамильский, Шакир Ганиевич (1892—1945) — заслуженный артист Татарской АССР (1945).